Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel: Duty Free Tennis Championships) van 2022 vond plaats van maandag 14 tot en met zaterdag 19 februari 2022 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de 22e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2022. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Jeļena Ostapenko en Veronika Koedermetova stonden in beide finales tegenover elkaar. Ostapenko zege­vierde in het enkelspel; Koedermetova won het dubbelspel, met Elise Mertens aan haar zijde.

Enkelspel 
Titelverdedigster Garbiñe Muguruza uit Spanje was het vierde reekshoofd. Zij kwam niet voorbij de tweede ronde – daarin werd zij uitge­scha­keld door Veronika Koedermetova.

Ook de als eerste geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin verloor zij van Petra Kvitová.

De ongeplaatste Jeļena Ostapenko uit Letland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Russin Veronika Koedermetova in twee sets. Ostapenko wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Dubai op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 104.180 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens strandde al in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Alexa Guarachi en Darija Jurak-Schreiber, als derde geplaatst, strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Ena Shibahara en Zhang Shuai, bereikte de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Veronika Koedermetova en Elise Mertens won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Ljoedmyla Kitsjenok en Jeļena Ostapenko in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Russin Koedermetova had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Belgische Mertens veertien.

Behalve Mertens speelden nog twee Belgische dames mee:
 Kirsten Flipkens en Anna Danilina (Kazachstan) verloren hun openingspartij;
 Kimberley Zimmermann en de Britse Eden Silva waren via een wildcard tot het toernooi toegelaten – ook zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

De Nederlandse Demi Schuurs en Chan Hao-ching uit Taiwan hadden eveneens de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Dubai 2022
Dubai